Haridwar (district), een district van de Indiase staat Uttarakhand
 Haridwar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Haridwar